Таблица государств отсортирована по количеству выпускаемых автомобильной промышленностью автомобилей в тысячах единиц, в порядке убывания.
 
Список основан на данных OICA c 2000 года.

См. также 
 Список стран по количеству автомобилей на 1000 человек
 Список самых продаваемых автомобилей в Европе

Примечания 

Автомобили

Списки:Автомобильный транспорт
Списки:Автомобили